Навру́з — многозначный термин:

 Навруз — праздник.
 Науруз (хан) — хан Золотой Орды (январь 1360 — май-июнь 1360).
 Навруз Ахмед-хан — узбекский хан.
 «Навруз» — курдский футбольный клуб из Ирака.
 «Навруз» — название футбольного клуба «Андижан» в 1991—1996 годах.
 «Навруз» — название футбольного клуба «Навбахор-2» из Намангана в 1994—1995 годах.

Топоним 
 посёлок городского типа в Узбекистане:
 Навруз — в Джизакской области.
 Навруз — в Кашкадарьинской области.
 Навруз — в Сырдарьинской области.
 Навруз — сельская община в Лахшском районе Таджикистана.
 Навруз — сельская община в районе Носири Хусрав, Таджикистан.
 Навруз — село в районе Носири Хусрав, Таджикистан.
 Навруз — село в Раштском районе Таджикистана.
 Навруз — железнодорожная станция на линии Ташкент — Сырдарья.

См. также 
 
 Навруз в Узбекистане

Персидские имена